Il singolare del Warsaw Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Henrieta Nagyová era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Elena Bovina 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Henrieta Nagyová (finale)
 Tat'jana Puček (primo turno)
 Anna Kurnikova (primo turno)
 Alina Židkova (primo turno)

 Virginia Ruano Pascual (quarti di finale)
 Samantha Reeves (secondo turno)
 Jelena Kostanić (primo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2002